Архиепископ Игна́тий (в миру Матве́й Афана́сьевич Семёнов; 5 августа 1791, село Покшеньга, Пинежский уезд, Архангельская губерния — 20 января 1850, Санкт-Петербург) — епископ Русской православной церкви, русский богослов, проповедник.

Биография 
Родился в семье пономаря.

В 1811 году окончил Архангельскую духовную семинарию.

В 1811—1816 годах преподавал в Архангельском уездном училище.

С 14 июля 1816 года — профессор греческого и французского языков Архангельской духовной семинарии.

25 июля 1820 года пострижен в монашество, 1 августа рукоположён во иеродиакона и 15 августа — во иеромонаха.

С 3 февраля 1821 года — игумен, настоятель Николо-Корельского монастыря.

1 марта 1821 года назначен бакалавром Санкт-Петербургской духовной академии, прибыл в Санкт-Петербург 11 апреля.

12 июля 1821 года выдержал экзамен на звание магистра богословия.

29 сентября 1821 года назначен библиотекарем Санкт-Петербургской духовной академии.

8 ноября 1822 года возведён в сан архимандрита.

В 1823—1827 годах — ректор Новгородской духовной семинарии и настоятель Новгородского Антониева монастыря.

26 февраля 1828 года хиротонисан во епископа Старорусского, викария Новгородской епархии.

С учреждением в пределах Олонецкой губернии самостоятельной епархии избран «по отличию» и 22 мая 1828 года высочайше утверждён епископом Олонецким и Петрозаводским.

21 апреля 1835 года пожалован саном архиепископа. Основатель Олонецкой духовной семинарии (1829 год).

С 14 ноября 1842 года — архиепископ Донской и Новочеркасский.

С 13 января 1847 года — архиепископ Воронежский и Задонский.

В апреле 1848 года вызван в Санкт-Петербург для присутствия в Святейшем Синоде.

Похоронен в Феодоровской церкви Александро-Невской лавры.

Проповедническая деятельность 
Известен проповеднической деятельностью (за время 1845—1849 годов издал одиннадцать томов проповедей под разными названиями), а особенно полемикой против старообрядчества и чрезвычайно успешной практической деятельностью против него же в Олонецкой губернии. Придавал большое значение начальному образованию, разработал принципы организации приходских церковных школ во вверенных епархиях.

Его «Беседы о мнимом старообрядчестве (вообще и особенно в беспоповщине)» 1844 год и 1847 год, а особенно «Истина Соловецкой обители» (1847 год), «История расколов» (ч. I, 1849 год) в некоторых отношениях не утратили интереса до настоящего времени. Также известны его «Примечания к Толкованию Святого Писания» (1848 год), «О таинствах единой святой соборной и апостольской Церкви» (1849 год) и «Чтения о святом апостоле Петре» (1849 год); «О путешествиях Петра Великого в Олонецкий край» (по местным преданиям и архивным документам, , 1849 год).

Был автором первого исторического исследования о Климецком монастыре «Краткое сказание о монастыре преподобнаго отца Ионы Климецкаго» (1840).

Награды 
 Орден Святого Владимира II степени (1846 год).
 Орден Святой Анны I степени (1830 год) за организацию открытия в 1829 году Олонецкой духовной семинарии в Петрозаводске.

Сочинения 
 Воспоминание о высочайших происшествиях великого государя Петра Первого, коими осчастливлен край, составляющий ныне Олонецкую губернию. Петрозаводск, 1841.
 Беседы о мнимом старообрядчестве (вообще и особенно в беспоповщине). СПб., 1844
 Речи христолюбивому воинству Донскому. СПб., 1845
 Слова относительно обязанностей христиан друг ко другу. СПб., 1846
 Краткое сказание о Климецком монастыре. СПб., 1846
 Беседы о мнимом старообрядчестве. 2-е изд., СПб., 1846
 О покаянии. Беседы пред великим постом и в пост, по воскресным дням. СПб., 1847
 Слова о вере и благочестии по жизни общественной. СПб., 1847
 Поучения при святых мощах святителя и чудотворца Митрофана Воронежского. СПб., 1848
 О таинствах единой святой соборной и апостольской Церкви. СПб., 1849
 Игнатий, архиепископ Воронежский и Задонский. История о расколах в Церкви Российской. Санкт Петербург 1849 год
 Игнатий, архиепископ Олонецкий и Петрозаводский (впоследствии Воронежский и Задонский), и его сочинения о перстосложении для крестного знамения. Москва, 1896.
 Истина святой Соловецкой обители против неправды челобитной, называемой Соловецкой, о вере. — 1847

Литература 
 Артоболевский С. А. Игнатий, архиепископ Воронежский, и его пастырско-миссионерская деятельность. — Уфа, 1905.
 Бовкало А., Галкин А. Владыка Игнатий // Петрозаводск. 1994. 19 августа.
 Олонецкая епархия. Страницы истории. Петрозаводск, 2001. — С.7-11.
 Святитель Божий (первый олонецкий архипастырь Игнатий (Семёнов). Петрозаводск, 2008.
 Акиньшин А. Н., Галкин А. К.  Игнатий (Семёнов) // Православная энциклопедия. Т. XXI. М., 2009. С. 128—131.
 Галкин А. К. Олонецкая духовная семинария в биографии первого Олонецкого архиепископа Игнатия (Семёнова) // Олонецкая духовная семинария и православная духовность в Олонецком крае. Материалы региональн. конф., посвящённой 180-летию Олонецкой духовной семинарии (17-18 ноября 2009 г., г. Петрозаводск). Петрозаводск: издательство ПетрГУ, 2012. С. 20-31.

Примечания

Ссылки 
 
 Архиепископ Игнатий: Путь от Петрозаводска до Воронежа
 Первый епископ Олонецкого края
 Архиепископ Донской и Новочеркасский Игнатий
 Архиепископ Воронежский и Задонский Игнатий
 Истина святой Соловецкой обители. Святой обители приношение Игнатия, архиепископа Воронежского и Задонского. Санкт-Петербург, 1847 г.

Выпускники Архангельской духовной семинарии
Ректоры Новгородской духовной семинарии
Архиепископы Русской православной церкви
Богословы России
Похороненные в Александро-Невской лавре